Bruis (Frankrijk), een Franse gemeente in het departement Hautes-Alpes.  
Bruis (festival), een meerdaags gratis muziekfestival in Maastricht.